

Patronyme 

 Marc Nattier (1642-1705), artiste peintre français ;
 Marie Courtois (1655-1703), sa femme, miniaturiste française ;
 Jean-Baptiste Nattier (1678-1726), leur fils ainé, peintre d’histoire français ;
 Jean-Marc Nattier (1685-1766), leur fils puiné, portraitiste français ;
 Nathalie Nattier (1924-2010), comédienne française.

Toponyme 

 Place Nattier, voie française du  parisien.

Autres 
 Liste des peintures de Jean-Marc Nattier